Bătălia de la Belgrad se poate referi la una din următoarele bătălii sau asedii ale cetății sau fortului orașului Belgrad. 

 Bătălia de la Belgrad din 1440 
 Bătălia de la Belgrad din 1456, asediu al armatei Imperiului Otoman condusă de sultanul Mehmed al II-lea contra unei armate conduse de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei. 
 Bătălia de la Belgrad din 1521
 
 
 Bătălia de la Belgrad din 1788

Belgrad